Moon Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Moon Island (Maine)
 Moon Island (Massachusetts)
 Moon Island (Michigan)
 Moon Island (North Carolina)
 Moon Island (Pennsylvania)
 Moon Island (Tennessee)
 Moon Island (Washington)
 Moon Island (Wisconsin)